M73 steht für:
 Messier 73, eine zufällige Anordnung von Sternen
 M73 motorway, britische Autobahn
 M73 (Maschinengewehr), ein US-amerikanisches Maschinengewehr

M73